Der Sky Bet World Grand Prix 2007 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 8. bis zum 14. Oktober 2007 zum zehnten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum siebten Mal das Citywest Hotel in Dublin.

Titelverteidiger war Phil Taylor. Sieger wurde James Wade, der das Turnier zum ersten Mal gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 3 sets. Im Finale ein best of 11 sets.
Jedes leg wurde im 501-double-in-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 200.000 an Preisgeldern ausgeschüttet und damit £ 70.000 mehr als im Vorjahr. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Qualifikation 
Für den World Grand Prix 2007 waren folgende Spieler qualifiziert:

 Die 24 erstplatzierten Spieler der Order of Merit, von denen die 8 Erstplatzierten gesetzt waren
 Die 4 erstplatzierten Spieler der PDPA Players Championships Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt waren
 Die 4 Gewinner des World Grand Prix PDPA Qualifiers vom 16. September 2007

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Turnierverlauf auf dartn.de

Einzelnachweise 

2007
Dartveranstaltung 2007
Dartwettbewerb in Dublin